

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Stary Folwark – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz
 Stary Folwark – część wsi Pojawie w woj. małopolskim, w pow.brzeskim, w gminie Szczurowa
 Stary Folwark – dawna część wsi Lubasz w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Stary Folwark – część wsi Nowe Rybie w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Stary Folwark – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn
 Stary Folwark – część wsi Boroszów w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Stary Folwark – przysiółek wsi Sternalice w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Radłów
 Stary Folwark – osada w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki
 Stary Folwark – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Kisielice
 Stary Folwark – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Miedzichowo
 Stary Folwark – część wsi Mąkoszyce w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra

Zobacz też 
 Folwark
 Nowy Folwark